El nombre Yevgueni Beloúsov puede referirse a las siguientes personas:
Yevgueni Beloúsov, boxeador ruso;
Yevgueni Beloúsov, piloto de luge ruso.